Jméno a příjmení Josef Pavel má více nositelů:

 Josef Pavel (pedagog) (1889–1948) – český pedagog a beletrista
 Josef Pavel (1908) (1908–1973) – československý politik KSČ, ministr vnitra ČSSR od března do srpna 1968
 Josef Pavel (plukovník) (1937–2020) – československý armádní zpravodajec, otec Petra Pavla
 Josef Pavel (1952) (* 1952) – český regionální politik ODS

jiné

 Josef Pavel – jeden z pseudonymů novináře Julia Fučíka (1903–1943)